

Persone 
Luciano Rossi – attore italiano
Luciano Rossi – cantante italiano
Luciano Rossi – politico italiano
Luciano Rossi – politico italiano
Luciano Rossi – poeta italiano

Altro 
Luciano Rossi – album di Luciano Rossi del 1981